Kasics ist der Familienname folgender Personen:

 Kaspar Kasics (* 1952), Schweizer Autor, Dokumentarfilmer und Filmproduzent
 Tibor Kasics (1904–1986), Schweizer Pianist, Komponist und Dirigent